Videm ist der Name folgender Orte

in Slowenien:
 Videm (deutsch: Sankt Veit), eine Gemeinde in der Untersteiermark, Slowenien
 ein Ortsteil von Dobrepolje
 ein Ortsteil von Dol pri Ljubljani
 ein Ortsteil von Gornja Radgona
 ein Ortsteil von Krško
 Videm pri Lukovici, ein Ortsteil von Lukovica
 Videm pri Temenici, ein Ortsteil von Ivančna Gorica

in Italien:
 slowenische Bezeichnung für Udine, Stadt in der Region Friaul-Julisch Venetien